

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Москва 1980 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1980